Ел Варал Уно има више значења:

 Ел Варал Уно (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Варал Уно (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику